Il singolare del torneo di tennis Wembley Championship 1970, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Rod Laver che ha battuto in finale Cliff Richey 6-3, 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Rod Laver (campione)
 Ken Rosewall (semifinali)
 Cliff Richey (finale)
 Arthur Ashe (primo turno)

 Tom Okker (primo turno)
 Roy Emerson (secondo turno)
 Stan Smith (secondo turno)
 Ilie Năstase (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Wembley Championship 1970